Bělov může být:
 Bělov, obec ve Zlínském kraji
 ruské příjmení (Белов)
 Alexandr Bělov (1951–1978), ruský basketbalista
 Andrej Ivanovič Bělov (1917–2001), sovětský maršál spojovacího vojska
 Angelina Bělovová (1879–1969), ruská malířka
 Anton Bělov (* 1986), ruský hokejista
 Irina Bělovová (* 1968), ruská vícebojařka
 Jelena Novikovová-Bělovová (* 1947), ruská šermířka
 Pavel Bělov (1897–1962), ruský generál
 Sergej Bělov (1944–2013), ruský basketbalista